Koller steht für:

 einen Anfall durch Ausfall im ZNS, z. B. Dummkoller, Leberkoller
 einen Ausbruch von Wut oder Ärger
 Lagerkoller, psychischer Ausnahmezustand
 Koller (Uniform), Uniformrock eines Kürassiers
 Goller (auch Koller), ein kragenähnliches Kleidungsstück
 Establecimientos Koller Industrias Santafesinas, argentinische Automobilmarke
 Der Koller-Pouch ist eine anatomische Lagebezeichnung
 Koller (Burg-Reuland), Ort in Belgien

Koller (Personenname):
 Koller (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Koller (österreichische Adelsgeschlechter), mehrere österreichische Adelsfamilien
 Koller (thüringisches Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Kollerinsel, Halbinsel am Rhein bei Brühl
 Koller Auktionen, Auktionshaus in Zürich
 Koler